Турі́-Люрсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 35 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 413,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турі-Люрсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Турі-Люрсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр